Jan Hansen puede referirse a las siguientes personas:

 Jan Hansen (futbolista), futbolista noruego;
 Jan Hansen (taekwondo), practicante de taekwondo danés.

Con una grafía muy similar, también figura:
 Jan Janssen, ciclista neerlandés.